Михаи́л Андре́евич Суха́нов (5 ноября 1921, село Новодевичье, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния, — 5 мая 2003, Санкт-Петербург) — полковник авиации, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 5 ноября 1921 года в селе Новодевичье ныне Шигонского района Самарской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 10 классов.

В Военно-Морском Флоте с 1940 года. Окончил в 1943 году военно-морское авиационное училище. Член ВКП(б) с 1944 года. В боях Великой Отечественной войны с июля 1943 года.

За образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года гвардии лейтенанту Михаилу Суханову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5049).

16 июля 1944 года в составе полка экипаж Пе-2 — Н. Д. Колесников, М. А. Суханов, И. Ф. Алейников — участвовал в потоплении крейсера ПВО «Ниобе» (бывший голландский «Гельдерланд»).

В 1951 году старший лейтенант Михаил Суханов окончил Военно-воздушную академию (Монино). Был штурманом авиационной дивизии. С 1974 года полковник Михаил Суханов — в запасе.

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Жил в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Скончался 5 мая 2003 года. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На могиле установлен памятник Герою.

Примечания

Литература 
 
 Сто сталинских соколов. В боях за Родину. — 2-е изд, доп. — М.: Яуза; Эксмо, 2005.

Ссылки 
 
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград — Сайт «Ленинград. Блокада. Подвиг».
 Воспоминания Суханова Михаила Андреевича о малой Родине — селе Новодевичье.
 Суханов Михаил Андреевич в Новосибирской книге памяти.

Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Участники битвы за Ленинград
Участники штурма Кёнигсберга
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры